Crunk Juice е седмият студиен албум от Lil Jon & the East Side Boyz. Има и ремикс версия, създадена от DJ Michael.

Списък на песните 
 Crunk Juice (Intro) – 0:56
 Get Crunk(featuring Bo Hagon) – 4:17
 What U Gon' Do(featuring Lil Scrappy) – 5:20
 Real Nigga Roll Call(featuring Ice Cube) – 5:08
 Bo Hagon's Phone Call (Skit) – 1:21
 Da Blow(featuring Gangsta Boo) – 5:59
 Contract(featuring Trillville, Jazze Pha & Pimpin' Ken) – 5:53
 E40 Choppin' (Skit) – 0:41
 White Meat(featuring 8Ball & MJG) – 4:47
 Stop Fuckin' Wit Me (featuring Rick Rubin) – 5:58
 Chris Rock Let's Be Friends (Skit) – 0:09
 Lovers and Friends (featuring Usher & Ludacris) – 4:20
 One Night Stand(featuring Oobie) – 4:33
 Aww Skeet Skeet(featuring DJ Flexx) – 4:45
 Chris Rock In Da Club (Skit) – 0:26
 In Da Club(featuring R. Kelly & Ludacris) – 4:29
 Bitches Ain't Shit(featuring Nate Dogg, Suga Free, Snoop Dogg & Oobie) – 4:36
 Chris Rock Get Lower (Skit) – 0:33
 Stick That Thang Out (Skeezer)(featuring Ying Yang Twins & Pharrell) – 3:55
 Grand Finale(featuring Bun B, Jadakiss, Nas, T.I. & Ice Cube) – 6:48

Бонус песни 
 Vivica A. Fox – 0:19
 "What You Gon' Do [Jamaica Remix]" (featuring Elephant Man & Lady Saw)- 5:48
 "What You Gon' Do [Latino Remix]" (featuring Pitbull & Daddy Yankee) – 5:09
 "Lean Back [Remix]" (featuring Terror Squad, Ma$e & Eminem) – 4:14
 "Let's Go [Remix]" (featuring Trick Daddy & Twista) – 3:24
 "Ménage Á Trois" (featuring Bo Hagon) – 2:49
 "Gasolina [DJ Buddha Remix]" (featuring Daddy Yankee, Pitbull & N.O.R.E) – 4:44
 Chris Rock Crunk Rock – 0:24
 "Roll Call [Crunk Rock Remix]" (featuring Ice Cube) – 5:10
 Roll Call [Bad Brains Band Remix]" (featuring Ice Cube & Bad Brains) – 5:08

Музикални албуми от 2004 година
Хип-хоп албуми